Натуральне число 1696
 1696 рік до нашої ери
 1696 рік нашої ери